Географія Республіки Корея
 Географія КНДР